De New Zealand Darts Masters 2022 was het zesde evenement van de World Series of Darts 2022. Het toernooi werd gehouden van 26 tot en met 27 augustus in Hamilton.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit evenement bedroeg dit jaar £ 60.000.

Gekwalificeerde spelers
De PDC maakte 6 van de 8 spelers bekend op 11 april 2022, onder wie Fallon Sherrock, die vanwege de Coronapandemie haar kans werd ontzegd om op het World Series of Darts 2020-circuit te verschijnen. Op 30 mei 2022 werden Jonny Clayton en Joe Cullen toegevoegd aan de deelnemerslijst. Op 27 juli werd bekend dat Peter Wright zich terugtrok uit de drie Oceanische events wegens medische redenen en werd vervangen door Dimitri Van den Bergh, die aan dit toernooi begon als de World Series Order of Merit-leider.

Het Oceanische deelnemersveld bestond uit drie lokale PDC Tour Card-houders (Damon Heta, Simon Whitlock en Gordon Mathers), vier Nieuw-Zeelandse spelers uit de DPNZ Qualifiers en één Australische speler uit de DPA Qualifier.

Schema

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Sportevenement in Nieuw-Zeeland
Sport in Nieuw-Zeeland (Noordereiland)
Waikato
Dartswedstrijd in Nieuw-Zeeland